Kageyama ist der Familienname folgender Personen:

 Kenji Kageyama (* 1980), japanischer Fußballspieler
 Masahiko Kageyama (* 1963), japanischer Automobilrennfahrer
 Masami Kageyama (* 1967),  japanischer Automobilrennfahrer
 Masanaga Kageyama (* 1967), japanischer Fußballspieler
 Takashi Kageyama (* 1977), japanischer Fußballspieler
 Toshirō Kageyama (1926–1990), japanischer Go-Spieler
 Yoshitaka Kageyama (* 1978), japanischer Fußballspieler
 Yūichi Kageyama (1979–2009), japanischer Musiker unter dem Künstlernamen Jasmine You